

Codici 
 GNF – codice valutario ISO 4217 del Franco guineano, valuta della Guinea

Sigle
 GNF – Great Naruto Forum